Toponímia:
 La Crosse (Florida), població estatunidenca a l'estat de Florida
 La Crosse (Kansas), població estatunidenca a l'estat de Kansas
 La Crosse (Virgínia), població estatunidenca a l'estat de Virgínia
 La Crosse (Washington), població estatunidenca a l'estat de Washington
 La Crosse (Wisconsin), població estatunidenca a l'estat de Wisconsin
 Comtat de La Crosse, comtat estatunidenc a l'estat de Wisconsin
 LaCrosse, població estatunidenca a l'estat d'Indiana
 Automoció: Buick LaCrosse, cotxe de la marca Buick